Jarre kan syfta på:

 Jean-Michel Jarre, (född 1948), fransk kompositör och musiker
 Kevin Jarre, (1945–2011), fransk manusförfattare
 Maurice Jarre, (1924–2009), fransk kompositör
 Nicolaus Jarre (1603–1678), borgmästare i Hamburg
 Stéfanie Jarre, fransk kulissdesigner

Se även
 4422 Jarre, en asteroid namngiven efter både Jean Michel och Maurice Jarre

Franska efternamn